Dundas peut faire référence à :

Patronyme 

 David Dundas (1735-1820), général britannique ;
 Douglas Dundas (1900-1981), peintre australien ;
 Henry Dundas (1742-1811), homme de loi et un homme politique écossais 
 Lawrence Dundas (1844-1929), homme d'État britannique ;
 Richard Saunders Dundas (1801-1861), vice-amiral britannique
 Jennifer Dundas, actrice américaine
 Maria Dundas (1785-1842), voyageuse et écrivain anglaise
 
 William Dundas (1762-1845), homme politique écossais

Toponymie

Dundas, une ville-banlieue de l'agglomération de Sydney.

Dundas (Ontario), une ancienne ville de l'Ontario ;
 Dundas (ancienne circonscription fédérale) ;
 Dundas (métro de Toronto), station du métro de Toronto ;
 Dundas (Île-du-Prince-Édouard) ;
 Paroisse de Dundas (Nouveau-Brunswick).

Dundas, ville du comté de Rice dans le Minnesota.

Patronyme anglais